Бовернуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 65 км на південний схід від Діжона, 80 км на північний схід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Бовернуа на сайті французького Національного інституту географії
 Бовернуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бовернуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара